Lykke har flere betydninger:

 Lykke – en følelse.
 Lykke (nordisk religion) – transcendent kraft, der disponerer individer til enten positiv eller negativ indflydelse på omgivelserne.
 Lykke (adelsslægt) – en uddød dansk adelsslægt
 Lykke (tv-serie) – en dansk tv-serie.
 Lykke (film) – en sovjetisk film fra 1935 af Aleksandr Medvedkin

 Pigenavnet Lykke bæres af cirka 2.500 danskere ifølge Danmarks Statistik
 Kendte bærere af navnet (nulevende eller afdøde):
 Lykke Friis, dansk forsker og minister
 Lykke Nielsen, dansk skuespiller og børnebogsforfatter.
 Efternavnet Lykke bæres af cirka 1300 personer i Danmark
 Kendte bærere af navnet (nulevende eller afdøde):
 Kai Lykke – oberst og kammerjunker.
 Sigvard Lykke – dansk forfatter.
 Palle Lykke Jensen – tidligere professionel dansk cykelrytter.

Noter 

it:Lykke